Спикмэн () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Спикмэн, Джефф (род. 1958) — американский актёр и мастер боевых искусств.
 Спикмэн, Николас Джон (1893—1943) — американский геополитик голландского происхождения.